Alexander Kulikow (russisch Александр Куликов) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Kulikow (Radsportler), russischer Radsportler 
 Alexander Iwanowitsch Kulikow (* 1951), sowjetischer Eishockeyspieler
 Alexander Petrowitsch Kulikow (* 1955), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Alexander Wladimirowitsch Kulikow (* 1988), russischer Fußballspieler